Hornburg  ist:

Name folgender geographischer Objekte:

 Burg Hornburg in der Stadt Hornburg, Niedersachsen
 Hornburg (Ammergauer Alpen), Berg in den Ammergauer Alpen, Bayern
 Hornburg (Mansfelder Land), Ortsteil von Seegebiet Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt
 Ruine Hornburg, Burgruine in Klein St. Paul, Kärnten
 eine Einfamilienhaussiedlung in der Gemeinde Klein St. Paul, Kärnten, und Ortschaftsbestandteil der ehemaligen Ortschaft Unter St. Paul
 Stadt Hornburg, Ortsteil von Schladen-Werla, Niedersachsen

Familienname folgender Personen:

 Hedwig Hornburg (1885–1975), deutsche Malerin und Lehrerin
 Lupold Hornburg (ca. 1349–1356), deutscher Dichter
 Wilfried Hornburg (* 1956), deutscher Museumsleiter

Siehe auch: 
 Hornberg (Begriffsklärung)